Algemeen bijzonder onderwijs (Nederland)
Methodeonderwijs (België)